Младен Шермент (Загреб, 16. јул 1920 — Загреб, 4. март 1999) је био југословенски и хрватски  филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те ▲
|-
| 1953. || Сињи галеб || Пашко
|-
| 1955. || Милијуни на отоку || Конобар (као М.Сермент)
|-
| 1955. || Јубилеј господина Икла || /
|-
| 1956. || Не окрећи се сине || Гробар (као М. Сермет)
|-
| 1957. || Свога тела господар || Јакоб
|-
| 1957. || Није било узалуд || Кочијаш
|-
| 1959. || Јурњава за мотором || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1960. || Улица без излаза || /
|-
| 1960. || Узбуна у Гранд Хотелу || /
|-
| 1961. || Царево ново рухо || Ризничар
|-
| 1961. || Игре на скелама || Наплаћивач карата
|-
| 1961. || Трећи је дошао сам || /
|-
| 1961. || Позорница без завјесе || /
|-
| 1961. || Гола цеста || /
|-
| 1961. || Човјек од важности || /
|-
| 1962. || Мачак под шљемом || Свештеник
|-
| 1962. || Шеиков бриљант || Инспектор Маска (глас)
|-
| 1962. || Прича о дјевојчици и сапуну || /
|-
| 1963. || Електрична столица је нестала || Инспектор Маска (воице)
|-
| 1963. || Једна од оних година || /
|-
| 1964. || Службени положај || Приватни грађевинар
|-
| 1964. || Врапчић || /
|-
| 1964. || Пред смрт || /
|-
| 1965. || Свануће || Прометник Хршак
|-
| 1966. || Миротворци || /
|-
| 1968. || Политичка вечера || /
|-
| 1968. || Павиљон број 6 || /
|-
| 1969. || Дневник Оченашека (серија)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Мејаши  (серија)|| Имбра Грабарић - 'Пресветли'
|-
| 1970. || Колиње || Имбра Грабарић - 'Пресветли'
|-
| 1970. || Глорија || /
|-
| 1973. || Горчина у грлу || /
|-
| 1973. || Голгота || /
|-
| 1974. || У регистратури  (серија)|| /
|-
| 1974. || Праведник || /
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573 || Крвник
|-
| 1975. || Грунтовчани  (серија)|| Имбра Грабариц - Пресветли
|-
| 1978. || Мачак под шљемом  (серија)|| Мишка - партизански симпатизер
|-
| 1979. || Новинар || Мишкец, продавац цвијећа
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1981. || Рано сазријевање Марка Ковача || /
|-
| 1982. || Непокорени град  (серија)|| Глумац у кабареу
|-
| 1984. || Инспектор Винко  (серија)|| Референт Стеф
|-
| 1985. || Хорватов избор || Маријан Ханзек
|-
| 1986 1987. || Путовање у Вучјак  (серија)|| Маријан Ханзек
|-
| 1988. || Загрљај  (серија)|| /
|-
| 1988. || Млада сила || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Неуништиви  (серија)|| /
|-
| 1992. || Бака бијела || Човек у врту
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1920.
Умрли 1999.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Загреба
Добитници награде Златна арена